Tías (gemeente), een gemeente op Lanzarote in de Spaanse provincie Las Palma
 Tías (plaats), plaats in deze gemeente
 TIAS School for Business and Society, vervolgopleidingeninstituut van de Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven